Мир — семейство широкоугольных фотографических объективов, разработанных и выпускавшихся в СССР. Представляют собой просветлённые анастигматы, содержащие от 5 до 9 линз.

Большинство объективов «Мир» обладают ретрофокусной конструкцией: их фокусное расстояние меньше, чем задний отрезок, что позволяет использовать их в качестве сменных для однообъективных зеркальных фотоаппаратов с подвижным зеркалом.

Мир-1 
Самый известный и наиболее массовый из объективов семейства. Выпускался в разных модификациях несколько десятилетий и пользовался постоянным спросом. Оптическая схема рассчитана в 1954 году авторским коллективом ГОИ под руководством Давида Волосова на основе объектива «Zeiss Flektogon 2,8/37», разработанного в ГДР Гарри Цёльнером. За счёт удачных конструктивных решений удалось уменьшить аберрации высших порядков, использовав вместо тяжёлых кронов немецкого прототипа более дешёвые сорта оптического стекла. Объектив первых выпусков «Мир-1» получил в 1958 году Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе «Экспо-58».

«Мир-1» был первым советским ретрофокусным широкоугольником, выполненным по принципу «перевёрнутого телеобъектива» и пригодным для использования с однообъективными зеркальными фотоаппаратами. Предназначался прежде всего в качестве сменного для новейших на тот момент фотоаппаратов «Зенит» и несколько лет оставался в СССР самым широкоугольным объективом для зеркальных камер. Выпускались также варианты для телевизионных камер и другой аппаратуры. Основные модификации :
 «Мир-1» с креплением М39×1;
 «Мир-1 Автомат» с байонетом для зеркальных фотоаппаратов «Киев-10» и «Киев-15»;
 «Мир-1А» — со сменным хвостовиком-адаптером. После установки соответствующего адаптера мог применяться на фотоаппаратах с разными креплениями, в том числе М42×1;
 «Мир-1В» («Вологодский») — наиболее распространённый объектив из всей серии «Мир», выпускавшийся на ВОМЗ. В 1990-х годах оправа модернизирована, но устройство и оптические характеристики не изменились. Крепление — резьба М42×1;
 «Мир-1Ц» с байонетом «Ц» для зеркальных фотоаппаратов семейства «Зенит-4» с центральным залинзовым затвором;
 «Мир-1Ш» («Школьный») — отбракованные ОТК партии «Мир-1В», предназначенные для централизованного снабжения школьных фотокружков. Резьба M42×1;

Оптическая схема «Мир» в дальнейшем применялась в самых разных объективах, которые объединял главный признак: все они были широкоугольными и предназначались для однообъективных зеркальных фотоаппаратов. За несколько десятилетий разработано более 20 объективов семейства «Мир».

Характеристики объективов «Мир» 

Точные значения фокусных расстояний не всегда совпадают с указанными на оправе и в инструкциях округлёнными цифрами и приводятся из каталога разработчика объективов ГОИ им. Вавилова.

См. также 

 Зенитар
 Юпитер (объектив)
 Гелиос (объектив)
 Индустар

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 

Объективы СССР